Stenoniscus är ett släkte av kräftdjur. Stenoniscus ingår i familjen Stenoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Stenoniscus